Lista de árbitros (árbitros, árbitros assistentes, árbitros assistentes de vídeo) que atuarão a Copa do Mundo FIFA de 2018.

Árbitros e Árbitros Assistentes  
Em 29 de março de 2018, a FIFA publicou a lista de 36 árbitros e 63 árbitros assistentes, com base na nacionalidade de todas as seis confederações de futebol para a Copa do Mundo de 2018. No entanto, mais tarde, em junho de 2018, a FIFA retirou 1 árbitro dos 36 e 1 árbitro assistente dos 63 devido a acusações de corrupção. Mais 2 árbitros assistentes foram retirados por trabalharem junto com o árbitro descartados. Assim, a Copa do Mundo de 2018 será dirigida por uma equipe de 35 árbitros e 62 árbitros assistentes.

Árbitro Assistente de Vídeo 
Em 30 de abril de 2018, a FIFA anunciou 13 Árbitro assistente de vídeo (VARs) para a Copa do Mundo de 2018. Para cada jogo da Copa do Mundo, haverá 1 VAR e 3 AVARs (Árbitro assistente de árbitro de vídeo), cada um responsável por diferentes situações. Eles estarão apoiando o árbitro principal da Sala de Operação de Vídeo baseada no International Broadcast Center (IBC) em Moscou.

 
Arbitros 2018